Il doppio maschile del torneo di tennis Nottingham John Player 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charlie Pasarell e Erik Van Dillen che hanno battuto in finale Robert Lutz e Stan Smith 9-7, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (secondo turno)

 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Nottingham John Player 1974